Pawel Potapow ist der Name folgender Personen:

* Pawel Potapow (Ringer), sowjetischer Ringer 
 Pawel Alexandrowitsch Potapow (* 1990), russischer Schachspieler